Stati Uniti d'America
 Elkland – township statunitense della Contea di Tuscola, Michigan
 Elkland – township statunitense della Contea di Sullivan, Pennsylvania 
 Elkland – borough statunitense dello stato della Pennsylvania